|}

A München–Mühldorf-vasútvonal egy normál nyomtávolságú, Markt Schwaben állomásig kétvágányú, 15 kV, 16,7 Hz-cel villamosított, Markt Schwaben után egyvágányú, nem villamosított vasútvonal Németországban München és Mühldorf am Inn között. A vasútvonal hossza 84,5 km, legnagyobb engedélyezett sebesség 140 km/h. Markt Schwaben állomásig a müncheni S-Bahn is a vonalat használja.

Irodalom 
 Reinhard Wanka, Wolfgang Wiesner: Die Hauptbahn München - Simbach und ihre Zweigbahnen. Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1996,

További információk
 Forum und Pressespiegel zum Bahnausbau München - Mühldorf - Freilassing 

Bajorország vasútvonalai
Müncheni S-Bahn